Примера А Уругвая по футболу 1975 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Расинг. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1975 (Пеньяроль и Насьональ) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1976.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1975
Футбол в Южной Америке в 1975 году
1970-е годы в Уругвае